Treinramp bij Winsum (1940)
 Treinramp bij Winsum (1980)
 Treinongeval bij Winsum (2016)